Банком има више значења:
 Округ Банком (Северна Каролина)
 Банком (Илиноис)